Валіл-тРНК-синтаза () – білок, який кодується геном VARS, розташованим у людини на короткому плечі 6-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 264 амінокислот, а молекулярна маса — 140 476.

Цей білок за функціями належить до лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Аміноацил-тРНК-синтази